Deathgrind (ponekad pisano kao death-grind ili death/grind) je glazbeni žanr
koji kombinira death metal i grindcore. Spaja intenzitet i brzinu grindcorea
s kompleksnošću death metala. Od death metala se razlikuje pa rijetkim solažama, češćim vrištajućim vokalima
od death growla, te kraćim pjesmama, dok se od grindcorea razlikuje po većem tehničkom pristupu, te 
manje vidiljivim utjecajima hardcore punka.

Sastavi
Neki od poznatijih deathgrind sastava:

Death metal
Žanrovi hardcore punka
Podvrste heavy metala

de:Death Metal#Subgenres und Strömungen